USF est un sigle qui peut désigner : 
 Universal Shogi Format ;
 Universal Subtitle Format ;
 Union sportive de Fès ;
 Université de San Francisco ;
 Unión San Felipe ;
 Union syndicale fédérale ;
 Utilisateurs SAP Francophones.